Лемона (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество).

Население

Примечания

Муниципалитеты Бискайи